Кипарский — фамилия. 

Известные носители:

 
 Кипарский, Ренэ Валентинович (1867—1938) — российский медик, сын В. Ф. Кипарского и отец В. Ю. А. Кипарского.